Nodosaurinae — підродина анкілозаврів-нодозаврид. Включає дві триби - Strutiosaurini, що зустрічалися з раннього до пізнього крейдового періоду на території Європи й Піврічної Америки та Panoplosaurini, з крейди Північної й, можливо, Південної Америки. Представники підродини - чотириногі, броньовані травоїдні, подібно до решти нодозаврид.

Систематика 

Нехай уперше назву використав Абель 1919-го року, його початкове визначення застаріло і Madzia з колегами (2021), що ввели формальне визначення цієї клади згідно вимог PhyloCode, застосовують її, подібно до решти авторів недавніх робіт на цю тему, в іншому значенні. Їхнє визначення групи наступне: найбільша клада, що включає Nodosaurus textilis Marsh, 1889, але не Hylaeosaurus armatus, Mymoorapelta maysi чи Polacanthus foxii.

Примітки 

Щитоносні
Нодозаврові